Сло́віо — штучна мова, створена на базі есперанто з метою бути зрозумілою всім, хто розмовляє слов'янськими мовами без додаткового вивчення цієї мови. Мову Словіо створив Марко Гучко.

Критика 
Одним з критичних зауважень щодо мови Словіо є те, що вона містить у собі забагато слів із російської мови.

Абетка 

Для написання застосовують як кирилицю, так і латиницю:

{| class="toccolours" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center; margin: 0 0 1em 1em; width: 30%; border-collapse: collapse; font-size: 95%; clear: right"

! colspan=2 |   Латиниця   
! colspan=2 | Кирилиця
! Вимова
|-
|A||a||А||а||
|-
|B||b||Б||б||
|-
|C||c||Ц||ц||
|-
|Cx||cx||Ч||ч||
|-
|D||d||Д||д||
|-
|E||e||Е||е||
|-
|F||f||Ф||ф||
|-
|G||g||Г||г||
|-
|Gx||gx||ДЖ||дж||
|-
|H||h||Х||х|| або 
|-
|I||i||И||и||
|-
|J||j||Й||й||
|-
|K||k||К||к||
|-
|L||l||Л||л||
|-
|M||m||М||м||
|-
|N||n||Н||н||
|-
|O||o||О||о||
|-
|P||p||П||п||
|-
|R||r||Р||р||
|-
|S||s||С||с||
|-
|Sx||sx||Ш||ш||
|-
|T||t||Т||т||
|-
|U||u||У||у||
|-
|V||v||В||в||
|-
|Wx||wx||Щ||щ||
|-
|Z||z||З||з||
|-
|Zx||zx||Ж||ж||
|-
|}

Приклад мови

Кирилиця 
Што ес Словио? Словио ес новйу межународйу йазика ктор разумийут чтирсто милион лудис на целойу земла.  Словио можете употребит дла гворение со чтирсто милион славйу Лудис от Прага до Владивосток; от Санкт Петербург через Варшава до Варна; от Средземйу Морие и от Северйу Морие до Тихйу Океан.  Словио имайт простйу, логикйу граматиа и Словио ес идеалйу йазика дла днесйу лудис.  Учийте Словио тпер!

Латиниця 
Sxto es Slovio? Slovio es novju mezxunarodju jazika ktor razumijut cxtirsto milion ludis na celoju zemla.  Slovio mozxete upotrebit dla gvorenie so cxtirsto milion slavju Ludis ot Praga do Vladivostok; ot Sankt Peterburg cxerez Varsxava do Varna; ot Sredzemju Morie i ot Severju Morie do Tihju Okean.  Slovio imajt prostju, logikju gramatia i Slovio es idealju jazika dla dnesju ludis.  Ucxijte Slovio tper!

Див. також 
 Міжслов'янська мова

Посилання 
 Slovio.com — Офіційна сторінка мови словіо. Містить підручник, словник, тексти.
 Слов'янські міжнародні допоміжні мови.
 Новини мовою Словіо (2003—2010)
 Міжслов'янські новини
 Славйу Википедиас — Проект Славопедиа
 Tilman Berger: Vom Erfinden slawischer Sprachen. In: Miloš Okuka u. a. (Hrsg.): Germano-slavistische Beiträge. Festschrift für Peter Rehder zum 65. Geburtstag. Sagner, München 2004, ISBN 3-87690-874-4, (Die Welt der Slaven Sammelbände 21).
 Cornelia Mannewitz: Sprachplanung im Internet. Das Projekt Slovio. In: Fiedler, Sabine (Hg.): Esperanto und andere Sprachen im Vergleich. Beiträge der 18. Jahrestagung der Gesellschaft für Interlinguistik e. V., 21. - 23. Nov. 2008, in Berlin. S. 157 - 164
Tilman Berger,  Panslavismus und Internet, 2009, pp. 25-29, p. 33. (German)
Katherine Barber, "Old Church Slavonic and the 'Slavic Identity'".  University of North Carolina at Chapel Hill.
Langmaker.com 
Zivot  2/2005 (Slovak Magazine)
Extraplus, October 2004 (SLovak Magazine))
Tilman Berger,  Potemkin im Netz 2009. (German)
F5, Russian Magazine, 20 (62),07.06.10—13.06.10, p.22. 

Штучні мови